Высмежице:

 Высмежице — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Бялобжегский повят.
 Высмежице — гмина (уезд) в Польше, входит в Бялобжегский повят, Мазовецкое воеводство.